Die Fantastischen Vier også kendt som Fanta 4, er en tysk hihopgruppe fra Stuttgart i Tyskland, der er navngivet efter den tyske titel på Marvels Fantastic Four. Medlemmerne er Smudo (Michael Bernd Schmidt), And.Ypsilon (Andreas Rieke), Thomas D (Thomas Dürr), også kaldet "Hausmeister" og Dee Jot Hausmarke (Michi Beck). De var blandt de første grupper, der rappede på tysk.

Gruppen er særligt kendte for deres hit "Die da" fra 1992.

Diskografi

Albums

Singler

Referencer

Eksterne henvisninger 

  
 Four Music 
 Diskografi  på Discogs
 Fantastischen Vier Music Page 

Musikgrupper fra Tyskland
Hiphopgrupper
Musikgrupper fra 1989